Монтобан може да се отнася за:
 Монтобан, град във Франция
 Монтобан (окръг), окръг във Франция
 Монтобан-1, кантон във Франция
 Монтобан-2, кантон във Франция
 Монтобан-3, кантон във Франция
 Монтобан (отбор), френски футболен отбор
 Монтобан (генералитет), историческа административна област във Франция